Lucius Furius Medullinus är ett namn som burits av flera romare:

* Lucius Furius Medullinus (konsul 474 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Furius Medullinus (konsulartribun 432 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Furius Medullinus (konsulartribun 407 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Furius Medullinus (konsulartribun 381 f. Kr.), romersk politiker